Kasagi puede hacer referencia a:

 Kasagi, una pequeña población japonesa en la prefectura de Kioto.
 El Kasagi, un crucero protegido japonés de la Clase Chitose.
 El Kasagi, un portaaviones japonés inconcluso de la Clase Unryū.
 El monte Kasagi, en la prefectura de Niigata.
 El monte Kasagi, en la prefectura de Gifu.
 El monte Kasagi, en la prefectura de Kioto.
 El monte Kasagi, en la prefectura de Wakayama.
 El monte Kasagi, en la prefectura de Fukuoka.
 El monte Kasagi, en la prefectura de Kumamoto.
 La estación Kasagi, en la población homónima.